FRK steht für:
 Freies Radio Kassel, nichtkommerzieller lokaler Radiosender 
 Fachverband für Rundfunkempfangs- und Kabelanlagen, Ausrichterin des FRK-Kabelkongresses, gemeinsam abgehalten mit der Fernsehmesse der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) 

FR-K steht für:
 Languedoc-Roussillon, französische Region nach ISO 3166-2 

Frk ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Frk (* 1993), tschechischer Eishockeyspieler

frk steht für:
 Altfränkische Sprache (ISO-639-3-Code)

FRK